Слепа́я кишка́ () — первый участок толстой кишки, расположена в правой подвздошной ямке, интраперитонеально (покрыта брюшиной со всех сторон); имеет вид мешка с вертикальным размером около 6 см и поперечным около 7—7,5 см.

Описание 

Слепая кишка представляет собой мешок длиной 3—8,5 см, расположенный в правой подвздошной области, ниже места перехода тонкой кишки в толстую.
От неё отходит червеобразный отросток (аппендикс).
В месте соединения тонкой и толстой кишки имеется илеоцекальный клапан (лат. valva ileocaecalis), или баугиниева заслонка, препятствующий обратному оттоку пищевых масс из толстой кишки в тонкую, то есть способствует одностороннему движению пищи.
На границе слепой и ободочной кишок расположен сфинктер Бузи.

Слепая кишка чаще всего одета брюшиной со всех сторон (интраперитонеально) и расположена внутрибрюшинно, но может лежать и мезоперитонеально, то есть быть покрытой брюшиной с трёх сторон. От заднемедиальной её стенки, на 0,5—5 см ниже илеоцекального угла, образуемого впадением подвздошной кишки в слепую, отходит червеобразный отросток (аппендикс). Он представляет собой узкую трубку диаметром 3—4 мм, длиной от 2,5 до 15 см. Просвет червеобразного отростка сообщается с просветом слепой кишки. Отросток имеет собственную брыжейку, mesoappendix, соединяющую его со стенкой слепой кишки и концевым (терминальным) отделом подвздошной. Обычно червеобразный отросток лежит в правой подвздошной ямке; свободный конец его обращён вниз и в медиальную сторону, достигает пограничной линии (лат. linea terminalis) и иногда спускается в малый таз. Однако это положение не постоянно для всех людей: червеобразный отросток может быть расположен, например, позади слепой кишки, будучи покрыт и фиксирован к ней брюшиной, или при мезоперитонеальном её положении лежать даже вне брюшины.

Функции 
Стенка кишки имеет такое же строение, как стенки всего толстого кишечника (серозная, подсерозная, мышечная, подслизистая, слизистая). Внутренняя оболочка — слизистая. Она имеет незначительные складки, которые похожи на клапаны и имеют множество мышечных волокон. Слизистая содержит Либеркюновы железы, а также бокаловидные клетки (одиночные клетки эпителия, которые продуцируют слизь). Орган принимает участие в пищеварении. 

Ее основная функция заключается во всасывании жидкой составляющей химуса (обратном всасывании воды в организм). Отросток слепой кишки, аппендикс, имеет более важные функции: в его толще расположены конгломераты лимфоидных фолликулов (лимфатическая система), защищающих организм от чужеродных тел.

Примечания

См. также 
 Анатомия человека

Литература 
 Айвазян В. П. Показания к хирургическому лечению подвижной слепой кишки // Клин. мед. 1975. № 7. —С. 57—60.
 Ивашкин В. Т., Мисник Л. И. Общий вариабельный иммунодефицит с узелковой лимфоидной гиперплазией тонкой кишки (клиническая картина, лечение) // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. — 1997. Т. VII. № 5. — С. 80.
 Калитеевский П. Ф. Болезни червеобразного отростка. — М.: Медицина, 1970. — 202 с.
 Логинов А. С., Парфенов А. И., Чикунова Б. З. и др. Эозинофильный гастроэнтерит. Описание случая // Клин. мед. 1997. № 10. — С. 68—71.
 Мисник Л. И., Ивашкин В. Т. Фазы развития узелковой лимфоидной гиперплазии тонкой кишки у больных общим вариабельным иммунодефицитом // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 1997. Т. VII. № 3. — С. 97—106.

Ссылки 

 Слепая кишка.
 Болезни илеоцекального угла //Российский Гастроэнтерологический журнал, № 1, 2000.
 Слепая кишка.